Cet article dresse la liste des gouvernements sénégalais depuis l'indépendance du Sénégal.

Premier gouvernement Mamadou Dia ()
 Deuxième gouvernement Mamadou Dia ()
 Gouvernement Senghor I
 Gouvernement Senghor II
 Gouvernement Senghor III
 Gouvernement Senghor IV
 Gouvernement Senghor V
 Gouvernement Senghor VI
 Gouvernement Senghor VII (modifié le )
 Gouvernement Diouf (1) ()
 Gouvernement Diouf (2) ()
 Gouvernement Diouf (3) ()
 Gouvernement Diouf (4) ()
 Gouvernement Diouf (5) ()
 Gouvernement Diouf (6) ()
 Gouvernement Diouf (7) ()
 Gouvernement Diouf (8) 
 Gouvernement Diouf (9) 
 Gouvernement Diouf (10)
Gouvernement Thiam I (de  au )
Gouvernement Niasse I (du  au )
Gouvernement Diouf XI
Gouvernement Thiam II (du  au )
Gouvernement Thiam III (du   au )
Gouvernement Loum ( - )
Gouvernement Niasse II (du  au )
Gouvernement Boye (du  au )
Gouvernement Seck (du  au )
Gouvernement Sall I (du  au )
Gouvernement Sall II (du  au )
Gouvernement Soumaré ( au )
Gouvernement Ndiaye ( au )
Gouvernement Mbaye ( au )
Gouvernement Touré (du  au )
Gouvernement Dionne I (du  au )
Gouvernement Dionne II (du  au )
Gouvernement Dionne III (du  au )
Gouvernement Sall III (du  au )
Gouvernement Sall IV (du  au )
Gouvernement Sall V (à partir du )

Voir aussi
(pour la période antérieure à l'indépendance)
Gouvernement du Sénégal du 20 mai 1957
Gouvernement du Sénégal du 18 juin 1958
Gouvernement du Sénégal du 27 décembre 1958
Gouvernement du Sénégal du 26 janvier 1959
Gouvernement du Sénégal du 21 avril 1959

Sources
Gouvernements du Sénégal de 1957 à 2007 (Site Équité et égalité de genre au Sénégal, Laboratoire Genre Université Cheikh Anta Diop, Dakar)

Notes et références 

Senegal
Liste en rapport avec le Sénégal
Gouvernement du Sénégal